Змагання з хай-дайвінгу серед чоловіків на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2022 відбулись 18, 19 та 20 серпня.

РезультатиFinal results

Примітки 

Хай-дайвінг на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2022